Сопло:

 Сопло — канал переменного поперечного сечения, предназначенный для разгона жидкостей или газов до определенной скорости.
 Сопло Лаваля — техническое приспособление, разгоняющее проходящий по нему газовый поток до сверхзвуковых скоростей.